Kudu małe − (Tragelaphus imberbis) – ssak
 Kudu wielkie − (Tragelaphus strepsiceros) – ssak
 Kudu –  łuk podkowiasty, charakterystyczny dla architektury indyjskiej